Эль-Провенсио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манча. Занимает площадь 101,15 км². Население — 2771 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки